Потрійний стрибок — складна легкоатлетична вправа, яка має три послідовно виконувані стрибки — скачок, крок і стрибок.
 «Потрійний стрибок» — пам'ятна монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Потрійний стрибок» — срібна пам'ятна монета НБУ номіналом 10 грн.